USS Monterey puede referirse:
 al USS Monterey (CVL-26), portaaviones de la clase Independence; o
 al USS Monterey (CG-61), crucero de la clase Ticonderoga.
Monterey